Бачко-Ново-Село () — село в Сербии, в общине Бач, в Южно-Бачском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Бачка. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 1228 жителей (по переписи населения 1991 года — 1365 жителей). Расположено на левом берегу Дуная, на противоположном берегу хорватское село Опатовац.

Демография 
В селе Бачко-Ново-Село, по переписи 2002 года проживали 966 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 40,8 лет (38,6 года у мужчин и 43,0 года у женщин). В селе есть 437 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,81.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 информация о географическом положении\fallingrain.com 
 План села на карте Mapquest

Населённые пункты Воеводины